Dănulești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Dănulești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Dănulești (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara